Eino Leino (1878-1926), poète finlandais ;
 Eino Leino (1891-1986), lutteur finlandais.

Voir aussi 

 Prix Eino Leino, un prix littéraire finlandais que la Société Eino Leino attribue annuellement depuis 1956